The Financial Express ist der Name folgender Zeitungen:

 The Financial Express (Bangladesh), englischsprachige Zeitung in Bangladesh
 The Financial Express (Indien), englischsprachige Zeitung in Indien